Szántó János (1931–2011) festőművész
 Szántó János (1941) autómodellező
 Szántó János (1949–2008) politikus
 Szántó János (1959-1997) szociológus
 Szántó János költő

Hasonló nevű személy
 Szántó Kovács János (1852–1908) földmunkás, agrárszocialista mozgalmi vezető